Успенская церковь (Успенско-Никольский храм) — бывший православный храм на хуторе Вихлянцев Области Войска Донского, ныне хутора Вихлянцевский Волгоградской области.

История 
Церковь была построена на средства прихожан в октябре 1887 года. Была деревянная, с деревянной колокольней, покрытые листовым железом. Престол в храме был один — во имя Успения Пресвятой Богородицы. Дома для причта были церковные: у священника — деревянный, крытый камышом, с надворной постройкой, состоящий из трех комнат и кухни; для псаломщика дом состоял из одной комнаты и кухни. Также церкви принадлежали: деревянная караулка для сторжей, покрытая железом и ещё два дома для причта. Первым священником Успенской церкви был Алфеев Михаил Гаврилович.

Храм находился от консистории — в 500 верстах, от благочинного — в 35 верстах. Церковно-приходская школа была открыта в апреле 1898 года; войсковое приходское училище — также в 1898 году.

В советское время храм был закрыт. Вихлянцевскую церковь превращали в клуб и в колхозный склад. Во второй половине шестидесятых годов здание церкви сгорело.

В Государственном архиве Волгоградской области находятся документы, относящиеся к этой церкви.

Примечания

Ссылки 
 Хутора Вихлянцева Успенская церковь
 Праздник Успения Пресвятой Богородицы в хуторе Вихлянцевском

Храмы Области Войска Донского
Культовые сооружения, построенные в 1887 году в России
XIX век в Волгоградской области
История Волгоградской области